Arturo Jelardi – politico e giornalista italiano
 Carlo Jelardi – medico e generale italiano
 Nicola Jelardi – patriota e politico italiano